Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1973 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 27 en 28 januari 1973 in het Parc Paul Mistral, Anneau de Vitesse in Grenoble. Er namen 28 schaatsers uit 11 landen aan deel.

De vorige kampioen was Ard Schenk, die de Europese titel in 1972 te Davos had veroverd. Schenk was niet aanwezig omdat hij samen met veel andere topschaatsers aan het eind van het seizoen 1972 over was gestapt naar het profcircuit. Göran Claeson veroverde zijn eerste Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1973
Langebaanschaatsen in 1973
Schaatsen in Frankrijk
Schaatsen
Sport in Grenoble
Sportevenement in Auvergne-Rhône-Alpes